A competição até 96 kg masculino de luta estilo livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 21 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09h30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16h00, horário local.

Originalmente o cazaque Taimuraz Tigiyev obteve a medalha de prata, mas foi desclassificado em 26 de outubro de 2016 após a reanálise de seu teste antidoping acusar o uso da substância turinabol. 

As medalhas foram realocadas pela United World Wrestling em 18 de novembro de 2016. Georgi Gogshelidze, da Geórgia herdou a prata e Michel Batista, de Cuba, uma das medalhas de bronze.

Medalhistas

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008